Los Cipreses kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Cipreses, Argentina, Chubut,

Mexiko 

 Los Cipreses, Mexiko, Siltepec, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar